Prvenstvo Hrvatske u nogometu za žene za sezonu 2014./15. je deveti put zaredom osvojio Osijek.

Prva liga

Izvori 
 Sportske novosti, 2. lipnja 2015.
 scoresway.com, 1. HNL za žene 2014./15.
 rsssf.com, Prvenstvo Hrvatske u nogometu za žene 2014./15.

2014-15
ž-p1